Viktoriapark steht für:

 Viktoriapark, Park in Berlin
 Victoriapark (Kronberg im Taunus), Park in Kronberg im Taunus
 Victoria Park (Hongkong), Park in Hongkong
 Viktoriapark (Band), ehemalige Popband aus Berlin